Conradsdorf bezeichnet:

Orte

in Deutschland
 Conradsdorf, Ortsteil der Gemeinde Halsbrücke im Landkreis Mittelsachsen

in Polen
 Conradsdorf, Kreis Neiße, Oberschlesien, historische Bezeichnung für Konradowa
 Conradsdorf, Kreis Friedeberg, Neumark
 Conradsdorf, Kreis Sternberg, Neumark

Familiennamen
 Paul von Conradsdorf († 1467), Hofrichter in Berlin und Landvogt der Neumark

Siehe auch
 Konradsdorf